Джеймс Александер Макфадден (; 15 апреля 1920, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания — 22 августа 2002) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 8 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Джим Макфадден, родившийя 15 апреля 1920 года в Белфасте (Северная Ирландия), эмигрировал с семьёй в канадскую провинцию Манитоба и начал свою профессиональную карьеру в Хоккейной лиге тихоокеанского побережья в команде «Портленд Бакарус».

В 1942 году Макфадден был призван на службу в Канадские вооружённые силы и продолжал играть в хоккей за армейский клуб Виннипега. После окончания Второй мировой войны он выступал за клуб «Оттава Сенаторз» (КСХЛ), пока в сезоне 1946/47 не перешёл в команду Американской хоккейной лиги «Баффало Бизонс». Макфадден, набрав 34 (19+15) очка в 31 игре, обратил на себя внимание менеджеров «Детройт Ред Уингз» и был вызван для участия в матчах плей-офф.

В свой дебютный сезон в НХЛ Макфадден, ставший твёрдым игроком основного состава «Детройта», стал вторым бомбардиром команды вслед за Тедом Линдсеем, набрав 48 (24+24) очков в 60 играх и выиграл «Колдер Трофи», как лучший новичок НХЛ.

В 1950 году Макфадден в составе «Детройта» выиграл Кубок Стэнли и принял участие в «Матче всех звёзд НХЛ». По окончании сезона 1950/51 он с 5 другими игроками «Детройта» был продан в «Чикаго Блэк Хокс» за 75 000 долларов. Макфадден играл в «Чикаго» ещё в течение трёх сезонов, прежде чем в сезоне 1953/54 был отправлен в клуб Западной хоккейной лиги «Калгари Стампедерс», где провёл последние три сезона своей карьеры.

Джим Макфадден один из шести игроков, родившихся в Ирландии и выступавших в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Колдер Трофи: 1948
 Обладатель Кубка Стэнли: 1950
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джима Макфаддена на The Internet Hockey Database
 Биография Джима Макфаддена на Legends of Hockey
 Профиль Джима Макфаддена на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Колдер Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ